Сивко́ — фамилия.

Известные носители 
 Сивко, Виталий Иосифович (1953—2007) — советский и украинский скульптор.
 Сивко, Вячеслав Владимирович (род. 1954) — гвардии полковник, Герой Российской Федерации.
 Сивко, Иван Михайлович (1921—1941) — морской пехотинец, Герой Советского Союза.
 Сивко, Сергей Александрович (1940—1966) — советский боксёр.
 Сивко, Франц Иванович (род. 1953) — белорусский прозаик и публицист.

См. также